Hualien (stad), stad op Taiwan
 Hualien (xiàn), xiàn (arrondissement) op Taiwan